

Personaggi 
 Odino – personaggio dell'Universo Marvel
 Odino – personaggio della saga videoludica Final Fantasy

Persone 
 Odino – cognome italiano
 Giuseppe Ennio Odino (1924-2014) – partigiano e ciclista su strada italiano
 Marco Odino (1958-) – giornalista e musicista italiano

Religione 
 Odino – divinità del pantheon della mitologia norrena

Pagine correlate 

 Odin